Об'єднання Німеччини:

 Об'єднання Німеччини 1871
 Возз'єднання Німеччини 1990